IT или it может означать:

 IT (произносится ай-ти, сокращение от ) — информационные технологии (но может иметь и другие расшифровки, например, Ай-ти-ви — от )
 it — код ISO-3166 для Италии и ISO-639 для итальянского языка.
 .it — домен верхнего уровня Италии.
 it — формат и расширение трекерных музыкальных файлов (сокращение от названия программы Impulse Tracker).
 IT () — иранское время, часовой пояс, используемый в Иране, UTC+3:30.
 It (альбом)

См. также 
 ИТ
 Айти (значения)
 Оно